Brombacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Brombacher (* 1947), deutsche Politikerin (SED, Die Linke)
 Georg Brombacher (1875–1924), badischer Oberamtmann
 Julius Brombacher (1894–1964), Schweizer Tenor
 Peter Brombacher (* 1941), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher